236 може да се отнася за:

 236 година от новата ера
 236 година преди новата ера
 236, число
 236 Хонория, астероид
 NGC 236, галактика